dem ist ein bestimmter Artikel (Dativ Singular Maskulinum oder Neutrum); siehe auch Wiktionary (deutsch) und Wiktionary (englisch)

DEM steht als Abkürzung für:
 Demai (Demaj, Dmai), ein Talmudtraktat, siehe Liste der Mischnatraktate
 Davies-Elliott-Meaburn-Katalog, eine astronomische Datensammlung
 Democratas, eine Partei in Brasilien
 Deutsche Mark, ehemalige Währung (nach ISO 4217)
 Deutscher Empfangs-Meister, siehe Amateurfunkrufzeichen#Empfangsamateure
 Deutsches Entomologisches Museum in Berlin, siehe Deutsches Entomologisches Institut #Deutsches Entomologisches Museum (DEM)
 Diethylmaleinat, ein Ester der Maleinsäure, siehe Maleinsäurediethylester
 Digital Elevation Model, siehe Digitales Höhenmodell
 Diskrete-Elemente-Methode, eine numerische Berechnungsmethode
 Dravske elektrarne Maribor, ein slowenischer Kraftwerksbetreiber

Dem ist der Familienname folgender Personen:
 Demba Dem, gambischer Politiker 
 Jamil Dem (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Saidou I. Dem, gambischer Politiker

Dem steht für:
 Dem, eine Gemeinde im Kreis Caminha, Portugal

Abkürzung